Цагери () — город на севере Грузии, центр Цагерского муниципалитета края Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия.

Население 1320 жителей (2014). Расположен на правом берегу реки Цхенисцкали, притока Риони.

В Средние века в Цагери находилась епископская кафедра. Вахушти Багратиони упоминает красоту собора в Цагери. В конце XIX века собор был сильно перестроен, фрески уничтожены. Собор до сих пор является резиденцией епископа Цагерского и Лентехского.

В период в составе Российской империи Цагери был административным центром Лечхумского уезда.

Примечания

Ссылки
 Город Цагери, описание.

Города Грузии